USP26 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 913 амінокислот, а молекулярна маса — 104 047.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Убіквітин-специфічні протеази‎